Коварство и любовь:
 «Коварство и любовь» — драма Фридриха Шиллера (1784).
 «Коварство и любовь» — альбом рок-группы «Агата Кристи».
 «Коварство и любовь» — эпизод I сезона сериала «Вавилон-5».

 Замок коварства и любви — скальное образование в окрестностях Кисловодска.